Fuzzy Logic est un terme anglais pouvant faire référence à :
 Fuzzy Logic (en ), une extension de la logique classique aux raisonnements approchés ;
 , le premier album des Super Furry Animals, sorti en 1996.